Synatemnus är ett släkte av spindeldjur. Synatemnus ingår i familjen Atemnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Synatemnus